Tsubaki (jap. für „Kamelie“) bezeichnet:

 das japanische Unternehmen Tsubakimoto Chain
 Kamelienöl, Öl für Speisenzubereitungen, Kosmetik und Korrosionsschutz

Tsubaki ist der Familienname folgender Personen:

 Tsubaki Chinzan (1801–1854), japanischer Maler
 Keisuke Tsubaki (Tsubaki; 1924–2005), japanischer Botaniker
 Naoki Tsubaki (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Tsubaki Sadao (1896–1957), japanischer Maler